Жан-Жюльен Ройер и Айсам-уль-Хак Куреши — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Леандер Паес и Радек Штепанек — не защищали свой титул, но индиец принимал участие в соревнованиях (в паре с французом Микаэлем Льодра) и прошёл раунд.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Роберт Линдстедт /  Ненад Зимонич ''(Четвертьфинал)

<li> 'Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Титул)
<li> Александр Пейя /  Бруно Соарес (Первый раунд)<li> Микаэль Льодра /  Леандер Паес (Второй раунд)<li> Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Финал)''

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Sony Open Tennis 2013